La Gran Finale dei Campionati mondiali di triathlon del 2018 si è tenuta ad Gold Coast, Australia in data 12-16 settembre 2018.

La gara maschile è stata vinta dal francese Vincent Luis, mentre quella femminile dall'australiana Ashleigh Gentle.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2018
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2018
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2018

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Gold Coast
Triathlon nel 2018